Игнасио Алдама има више значења:

 Игнасио Алдама (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Игнасио Алдама, Ел Тересо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику